Die Abkürzung ÖJV steht für:

 Ökologischer Jagdverband (ÖJV), deutscher Jagdverband
 Ökologischer Jagdverein Bayern (ÖJV Bayern), bayerischer Jagdverband
 Ökologischer Jagdverband Österreichs (ÖJVÖ), österreichischer Jagdverband
 Ökologischer Jagdverein Schweiz (oejv.ch), Schweizer Jagdverband
 Ökologischer Jagdverein (Liechtenstein) (ÖJV), liechtensteinischer Jagdverband
 Ökologischer Jagdverband (Luxemburg), luxemburgischer Jagdverband

 Österreichischer Judoverband
 Österreichische Jugendvertretung
 Österreichisches Jungvolk, Jugendorganisation der Vaterländischen Front

OJV